Bénézit ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Bénézit (1816–nach 1871), französischer Musiker 

 Henri Bénézit (1905–1998), französischer Kunsthändler 
 Marcel Bénézit (1932–2009), französischer Schriftsteller 

Bénézit steht für:
 Bénézit (Künstlerlexikon), Künstlerlexikon